Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1993 de l’US Open de tennis qui est disputé du 30 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Arantxa Sánchez Vicario et Helena Suková battent Amanda Coetzer et Inés Gorrochategui en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1993
US Open Double dames
Tennis aux États-Unis en 1993
Tennis en août 1993
Tennis en septembre 1993